Dabney Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dabney Township (North Carolina)
 Dabney Township (Oklahoma)